Давид Арутюнян:
 Арутюнян, Давид (род. 1984) — грузинский шахматист, гроссмейстер (2006).
 Арутюнян, Давид Эдонисович (род. 1963) — армянский государственный деятель, депутат.